

Риндино — село, Поріцький район, Чувашія
 Риндино — село, Цівільський район, Чувшія